Legeza Balázs (1971–2013) énekes, pszichológus, a Cotton Club Singers énekese 1997-ig.
 Legeza Balázs (?– ) kutató orvos 

Hasonló névvel
Balázs-Legeza Borbála (1988– ) néprajzkutató

Jegyzetek